Bileća može značiti: 

 Bileća, općina u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine
 Bileća (pleme), Crnogorsko pleme
 Bileća (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad